Roberto Ferrari (1890–1954) olimpiai bajnok olasz tornász
 Roberto Ferrari (1923) világbajnok, olimpiai ezüstérmes olasz vívó
 Roberto Ferrari (1983) olasz országútikerékpár-versenyző